Stöckling ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ulrich Stöckling (* 1941), Schweizer Politiker (FDP)
 Martin Stöckling (* 1974), Schweizer Politiker (FDP)